eudaimonia (eudajmonia) – termin filozoficzny
 Eudaimonia – album muzyczny Meza, Tabba oraz Katarzyny Wilk